

Personnages mythologiques ou imaginaires 
 Baba, génie de la fertilité représenté par un singe ou un chien roux, dans la mythologie égyptienne.
 Ali Baba, héros du conte des Mille et une nuits.
 Baba la voyante, personnage du manga et de l'anime Dragon Ball.
 Baba Yaga, figure de la mythologie slave apparaissant dans de nombreux contes russes et polonais.
 Baba, déesse bulgare très proche de Baba Yaga.
 Baba Dochia, la « vieille Doquia » qui dans la mythologie roumaine, personnifie l'impatience du monde pour le retour du printemps.
 Baba Marta, la « vieille Marta » qui dans la mythologie bulgare, personnifie l'impatience du monde pour le retour du printemps.
 Baba, déesse sumérienne.

Personnalités

Pseudonyme 

 Baba (1975-), auteur français de bande dessinée ;
 Baba, surnom du footballeur marocain Ahmed Makrouh ;
 Baba, surnom de l'animateur de télévision française Cyril Hanouna.
 Sidonie Baba (1905-1973), chanteuse et poète française.
 Manuş Baba , chanteur turc

Patronyme 

 Ahmed Baba (1556-1627), savant et homme de lettres malien ;
 Alexander Baba (1970-), boxeur ghanéen ;
 Ikuzo Baba (1965-), bassiste japonais ;
 Kikutarô Baba (1905-2001), malacologiste japonais ;
 Nobuharu Baba (1514 ou 1515-1575), samouraï japonais ;
 Meher Baba né Merwan Sheriar Irani (1884-1969), gurû indien aux origines perses ;
 Naoto Baba (1996-), fondeur japonais ;
  ;
 Sathya Sai Baba (1926-), gourou indien né à Puttaparti ;

Prénoms 
 Baaba Maal (1953- ), chanteur guitariste sénégalais ;
 Baba Kiénou, griot musicien du Burkina Faso, chanteur et conteur ;
 Baba Ilyas, sectaire turc qui tenta vers 1240 de renverser la doctrine de Mahomet
 Baba Ishak, prédicateur charismatique qui mena un soulèvement des Turkmènes de l'Anatolie contre le sultanat seldjoukide (1239)
 Baba Rahman (1994- ), footballeur professionnel ghanéen

Autres significations 
 Baba, terme respectueux en Inde.
 Baba, chef religieux sunnite ou alévie

Toponyme 

 au Cameroun :
 Baba I, village du département du Ngo-Ketunjia et la Région du Nord-Ouest ;
 Baba II, village du département du Mezam et la Région du Nord-Ouest ;
 Baba Ekombe, village du département du Ndian et la Région du Sud-Ouest.
 en Équateur :
 Baba, canton de la province de Los Ríos.
 au Japon :
 Baba, autre nom du quartier de Takadanobaba, à Tokyo, au Japon.
 en Pologne :
 Baba, village du powiat de Mogilno, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Baba, village du powiat de Rypin, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Baba, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Baba, village de la voïvodie de Grande-Pologne.
 au Sénégal :
 Baba Garage, ville ;
 Communauté rurale de Baba Garage ;
 Arrondissement de Baba Garage.
 en Tanzanie
 Ibaba
 en Turquie :
 Cap Baba, cap de l'Anatolie.
 autres :
 Ahmad Baba, cratère à la surface de la plnète Mercure.

Ethnologie 
 Baba-Nyonya, descendants des Chinois installés en péninsule Malaise et qui ont adopté les coutumes locales.
 Clan Baba, clan du Japon médiéval qui est originaire de la province de Kai. Il descend de Minamoto no Yorimitsu.
 Baba-cool, terme devenu synonyme de hippie en français.

Cuisine 
 Baba au rhum, cake au rhum
 Baba, gâteau polonais aussi nommé babka

Cinéma 
 Baba, film de Shuo Wang, sorti en 2000.
 Baba Yaga, film franco-italien réalisé par Corrado Farina en 1973.

Musique 
 Baba O'Riley, chanson du groupe britannique The Who.

Bande dessinée 
 Baba, personnage de la série de BD Astérix, pirate qui ne prononce pas les « r ».

Autres 
 B.a.-ba
 le baba, langue des Grassfields au Cameroun
 Baba House, musée de Singapour sur les Baba-Nyonya ou Chinois des détroits.

Homonymie de titre
Patronyme arabe
Homonymie de prénom
Prénom arabe
Prénom masculin
Surnom